Александр Гамм:
 Гамм, Александр Зельманович (род. 1938) — физик, лауреат премии имени Г. М. Кржижановского.
 Гамм, Александр Иосифович (1817—1888) — государственный деятель Российской империи, сенатор, тайный советник.